Semjonow-Tjan-Schanski steht für:

 Pjotr Petrowitsch Semjonow-Tjan-Schanski (1827–1914), russischer Geograph und Zentralasienforscher
 Weniamin Petrowitsch Semjonow-Tjan-Schanski (1870–1942), russischer Wissenschaftler